Свебодзин:

 Свебодзин — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Свебодзинский повят.
 Свебодзин — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свебодзинский повят, Любушское воеводство.